De Sloveense voetbalbeker 2012–2013 (Sloveens: Pokal Slovenije 2012–2013) was de 22ste editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Slovenië sinds de onafhankelijkheid van de voormalige Joegoslavische deelrepubliek in 1991. Aan het toernooi, dat begon op 21 augustus 2012, deden 27 clubteams mee. De finale werd gespeeld op 29 mei 2013 in het Bonifikastadion in Koper, waar titelverdediger NK Maribor in de eindstrijd met 1-0 won van NK Celje door een treffer van Agim Ibraimi. Die club won zo voor de achtste keer in de clubgeschiedenis de nationale beker. In tegenstelling tot de kwart- en de halve finales werd de finale beslist in één wedstrijd.

Schema
{{Wedstrijdschema laatste 8 (zonder 3) 2 duels
| RD1-time01=NK Triglav Kranj
| RD1-gols01i=0
| RD1-gols01v=2
| RD1-gols01agr=2
| RD1-time02= FC Koper
| RD1-gols02i=1
| RD1-gols02v=0
| RD1-gols02agr=1
| RD1-time03= Olimpija Ljubljana
| RD1-gols03i=2
| RD1-gols03v=2
| RD1-gols03agr=4
| RD1-time04= NK Maribor
| RD1-gols04i=0
| RD1-gols04v=0
| RD1-gols04agr=0
| RD1-time05=NK Aluminij
| RD1-gols05i=1
| RD1-gols05v=2
| RD1-gols05agr=3
| RD1-time06=ND Gorica
| RD1-gols06i=2
| RD1-gols06v=0
| RD1-gols06agr=2
| RD1-time07=NK Celje
| RD1-gols07i=2
| RD1-gols07v=1
| RD1-gols07agr=3
| RD1-time08=ND Dravinja
| RD1-gols08i=0
| RD1-gols08v=0
| RD1-gols08agr=0

| RD2-time01= NK Triglav Kranj
| RD2-gols01i= 2
| RD2-gols01v= 0
| RD2-gols01agr= 2
| RD2-time02= NK Maribor
| RD2-gols02i= 2
| RD2-gols02v= 3
| RD2-gols02agr= 5
| RD2-time03= NK Aluminij
| RD2-gols03i=1
| RD2-gols03v=0
| RD2-gols03agr=1
| RD2-time04= NK Celje
| RD2-gols04i=1
| RD2-gols04v=0
| RD2-gols04agr=1

| RD3-time01= NK Maribor
| RD3-gols01i= 
| RD3-gols01v=
| RD3-gols01agr= 1
| RD3-time02= NK Celje
| RD3-gols02i= 
| RD3-gols02v=
| RD3-gols02agr= 0
}}

 Winnende formatie 

 Doel Jasmin Handanovič, Marko Pridigar, Dragan Topić
 Verdediging Arghus, Aleš Mejač, Nejc Mevlja, Nejc Potokar, Aleksander Rajčevič, Dejan Trajkovski, Jovan Vidovič, Damjan Vukliševič
 Middenveld Goran Cvijanovič, Timotej Dodlek, Željko Filipovič, Anel Hajrič, Dino Hotić, Luka Lazar, Zoran Lesjak, Aleš Mertelj, Dejan Mezga, Martin Milec, Ranko Moravec, Petar Stojanović, Mitja Viler
 Aanval Robert Berić, Nusmir Fajić, Agim Ibraimi, Marcos Tavares, Rok Sirk, Matija Smrekar, Luka Zahovič
 Trainer-coach'''
 Darko Milanič

Zie ook
 Sloveens voetbalelftal in 2012
 Sloveens voetbalelftal in 2013

2013
Bekervoetbal 2012/13